Ługowina – część wsi Kowalowa w woj. dolnośląskim w pow. wałbrzyskim, w gminie Mieroszów
 Ługowina – część wsi Skrzydlna w woj. małopolskim w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Ługowina – wieś w woj. zachodniopomorskim w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Ługowina – potok płynący przez zachodnią część Wrocławia, lewy dopływ Odry